Обрежје може бити:

 Обрежје (Радече), насељено место у општини Радече, Словенија
 Обрежје (Брежице), насељено место у општини Брежице, Словенија
 Обрежје при Зиданем Мосту, насељено место у општини Лашко, Словенија